Диктатура:

 Диктатура — неограниченная власть какой-либо группы, партии или класса, основанная на прямом насилии.
 Диктатура — форма правления, при которой один человек обладает неограниченной и несменяемой, но ненаследуемой властью.
 Диктатура — магистратура в Римской республике (должность на 6 месяцев).
 Диктатура — посёлок, Плавский район, Тульская область, Россия

См. также 
 Диктатура пролетариата